Лева́р Бе́ртон (; ) — американский актёр, наиболее известный ролью главного инженера звездолёта «Энтерпрайз» Джорди Ла Форжа в телевизионном сериале «Звёздный путь: Следующее поколение». Его первой крупной ролью была роль молодого Кунта Кинте в мини-сериале «Корни». За неё он был номинирован на премию «Эмми» как лучший актёр в комедийном или драматическом сериале. Бертон также является режиссёром и членом совета директоров Гильдии режиссеров Америки.

Избранная фильмография

Награды и номинации 
 1977 — номинация на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале» — «Корни» (Часть 1, «Кунта Кинте»)
 1990, 1993, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 — Дневная премия «Эмми» за лучший сериал для детей — «Чтение радуги» (Reading Rainbow) (исполнительный продюсер)
 2000 — «Грэмми» — «Автобиография Мартина Лютера Кинга-младшего»
 2001, 2002 — Дневная премия «Эмми» лучшему исполнителю в сериале для детей — «Чтение радуги» (Reading Rainbow) (в роли самого себя)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Грэмми»
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии